Колбенки — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Улицы:
 Прудовая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 19 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района